Хельсинки 1947 — 21-й по счету турнир северных стран. Соревнование имело также статус зонального турнира. Победители турнира Эро Бёк и Гёста Штольц в следующем году принимали участие в межзональном турнире.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры 
Шахматы в Финляндии 
1947 год в шахматах